Bukit Subur (Sungai Bahar), een plaats in Indonesië
Bukit Subur (Tabir Timur), een plaats in Indonesië